Clams (Almjas en Hispanoamérica) es el episodio número 53 parte B de la tercera temporada de Bob Esponja, que fue transmitido en Hispanoamérica el 24 de marzo de 2003.

Trama 
Un día en el Crustáceo Cascarudo, Don Cangrejo gana su "millonésimo dolar", por lo que decide llevar a Bob y a Calamardo a pescar almejas. Bob estaba "pescando" (y pescó algunas cosas del barco y luego las tiraba al mar, incluyendo la nariz de Calamardo), y sin querer pesca el "millonésimo dolar" de Don Cangrejo, por lo que termina siendo bocado para una Almeja gigante, provocando que Don Cangrejo entre en un estado de tristeza/locura. Al pasar los días, Bob y Calamardo planean haber "encontrado" el billete, pero pronto Don Cangrejo lo descubre, notando que estaba mojado, maltratado y con labial color azul (que fue producto de Bob). Después, ellos dos intentan huir en un bote pequeño, pero son descubiertos por Don Cangrejo y los utiliza como carnada para la Almeja. Llega la Almeja (con música de una orquesta) y al abrir la boca, Don Cangrejo ve el billete. Cuando iba a saltar la Almeja, Don Cangrejo detiene la orquesta, por lo que la Almeja se congela y por fin, recupera su "millonésimo dólar". Pero la orquesta vuelve a tocar y Don Cangrejo es devorado por la Almeja. Bob y Calamardo ya empeaban a llorar cuando apareció Don Cangrejo, diciéndoles que hizo un "intercambio" con la Almeja. Además de hacer referencia a la película Jaws, se rompe la "cuarta pared" debido a la orquesta.

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2002